Pusto Selo est un toponyme qui peut désigner :
Pusto Selo, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Sokolac et dans la République serbe de Bosnie ;
Pastasellë/Pusto Selo, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Rahovec/Orahovac, district de Gjakovë/Đakovica (MINUK) ou district de Prizren/Prizren (Serbie).